Сан Хуан Техупа има више значења:

 Сан Хуан Техупа (Азизивакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хуан Техупа (Точимилко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику